

Aziende 
 Aspen Pharmacare – multinazionale farmaceutica sudafricana
 Aspen Soda – bevanda della PepsiCo
 Aspen Technology – azienda informatica statunitense

Editoria 
 Aspen – rivista d'arte statunitense con sede a New York
 Aspen Magazine – rivista statunitense con sede ad Aspen
 Aspen Comics – casa editrice di fumetti statunitense

Geografia 
Australia
 Aspen Island – isola di Canberra
Canada
 Aspen parkland – ecoregione
 Aspen Cove – area popolata del Terranova e Labrador
Stati Uniti d'America
 Aspen – comune del Colorado
 Monte Aspen – monte del Colorado
 Monte Aspen – monte del Wyoming
 Aspen Brook – fiume del Colorado
 Aspen Hill –  census-designated place del Maryland
Svezia
 Aspen – lago della contea di Stoccolma

Sport 
 Aspen Snowmass – stazione sciistica del Colorado
 Aspen Mountain – stazione sciistica del Colorado

Veicoli 
 Dodge Aspen – veicolo prodotto in serie dalla Dodge
 Chrysler Aspen – veicolo prodotto in serie dalla Chrysler

Altro 
 Aspen University – università di Denver, nel Colorado
 Aspen Institute – organizzazione non-profit statunitense
 Aspen Music Festival and School – festival di musica statunitense
 Aspen Matthews – personaggio del fumetto Fathom

Pagine correlate 
 Aspen Mountain
 Aspen Hill (disambigua)